BBP peut faire référence à :
  ;
 bleu de bromophénol ;
 baseband processor (en français, processeur de bande de base), un dispositif présent dans une interface réseau qui gère toutes les fonctions radio ;
 n-butyl benzyl phtalate  (en français, phtalate de benzyle et de butyle), un composé chimique de la famille des phtalates ;
 formule BBP (où BBP signifie Bailey-Borwein-Plouffe), une formule qui permet de calculer le énième chiffre après la virgule de π en base 2 (ou 16) sans avoir à en calculer les précédents ;
 Büyük Birlik Partisi (en français, Parti de la grande unité), un parti politique turc ;
 Brussels Beer Project, brasserie bruxelloise ;
 bacterial by-product ;
 bilin binding protein.